Fora peut désigner :
 la FORA, l'abréviation pour Fédération ouvrière régionale argentine ;
 Fora !, une revue transculturelle corse ;
 , le pluriel latin du terme .

Toponyme 

 Fora, une localité du comté de Nordland, en Norvège.
 l'îlot de Fora, une île du Portugal faisant partie des îles Selvagens et dépendant de Madère.
 l'Îlot de Fora, un îlot situé dans la municipalité de Porto Santo, à Madère.